Inland Empire – area metropolitana e regione geografica della California meridionale
 Inland Empire – regione geografica del Nord-ovest Pacifico
 Inland Empire - L'impero della mente (Inland Empire) – film del 2006 diretto da David Lynch
 David Lynch's INLAND EMPIRE Soundtrack – album colonna sonora del film Inland Empire - L'impero della mente